El Collet de Cantallops és una collada situada a 1022,7 metres d'altitud situada en el límits dels termes municipals de l'Estany i de Moià, de la comarca del Moianès.

Està situat a l'extrem sud-est del terme estanyenc i en el nord del de Moià, al bell mig del Serrat de l'Horabona. És al nord-oest del Puig Rodó, al sud-est de la masia de Cal Costa i al nord-est de la Casa Nova de l'Heura.

Enllaços externs 
 El Collet de Cantallops en el seu entorn, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Cantallops
Cantallops